Мартин Брандъл () е английски пилот от Формула 1 (1984–1996) и коментатор на състезанията от шампионата за британските телевизионни канали ITV Sport (1997–2008) и BBC (от 2009).

Роден е на 1 юни 1959 г. в Норфолк, Англия.

Брандъл участва във Формула 1 като пилот на Тирел, Закспийд, Брабам, Бенетон, Лижие, Макларън и Джордан. Дебютира през 1984 година в Бразилия с екипа на Тирел. Пилот е на тима до 1986, участвайки в 41 старта. През 1987 подписва едногодишен договор и кара за Закспийд. През следващия сезон участва само в един старт за Голямата награда на Белгия с Уилямс. През 1989 и 1991 е пилот на Брабам в 31 старта, като пропуска сезон 1990, в който се състезава в други автомобилни серии и печели състезанието 24-те часа на Льо Ман. За сезон 1992 се състезава за отбора на Бенетон, където е съотборник на бъдещия седемкратен шампион Михаел Шумахер. Следват една година в Лижие, една в Макларън и още една в Лижие. Последните си два сезона във Формула 1 - 1995 и 1996 прекарва в екипа на Джордан.

Класиране във Формула 1

Източници

Вижте също 
 Формула 1
 Световен шампион във Формула 1

Британски пилоти от Формула 1
Британски спортни коментатори
Хора, свързани с Би Би Си